Provost est un patronyme en français, un nom commun et un patronyme dans d'autres langues. Le patronyme comporte plusieurs variantes orthographiques, dont Le Provost, Provoste et Provoost.

Le nom « provost » provient du latin , qui a donné les noms communs «  » et « préposé » ainsi que toute une série de patronymes :  ou ,  ou , ,

Culture et société

Aviation 
 Le Percival Provost est un avion d'entraînement développé par la Royal Air Force au début des années 50 et utilisé pendant une dizaine d'années. C'est le dernier avion de la RAF mû par un moteur à pistons.
 Le BAC Jet Provost est un avion d'entraînement à réaction utilisé au Royaume-Uni de 1955 à 1993.

Fonction 

Le terme provost (avec quelques variantes orthographiques) désigne diverses fonctions professionnelles, militaires et religieuses dans les pays anglophones, en Europe du Nord et en Indonésie.

Honneurs et récompenses 
 Le prix Christian Le Provost est un  prix biennal créé en 2011 en hommage à l'océanographe français Christian Le Provost, et destiné à récompenser l'auteur de travaux remarquables en océanographie physique et biogéochimique.

Patronyme 

Provost
 Allain Provost (1938-), un paysagiste français qui collabora notamment à la création du parc André-Citroën à Paris ;
 Claude Provost (1933-), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien qui a joué dans la Ligue nationale de hockey ;
 David Provost ou Provoost (≈1672-?), maire de New York de 1699 à 1700 ;
 Denise Provost (?-1972), une actrice québécoise ;
 Dominique Provost (1961-), une footballeuse française ;
 Éliane Provost (1931-), une femme politique française ;
 Étienne Provost (1785-1850), un traiteur de fourrures canadien-français,
 la ville de Provo dans l'Utah (États-Unis) a été nommée en son honneur ;
 Eugène Provost (1836-1885), un acteur français ;
 Franck Provost (1947-), un coiffeur français, créateur de la franchise homonyme internationale de salons de coiffure ;
 Gaston Provost-Dumarchais (1864-1951), un homme politique français ;
 Guy Provost (1925-2004), un acteur québécois ;
 Henri Provost de la Fardinière (1897-1937), un homme politique, homme de lettres et écrivain français, cofondateur et vice-président des Jeunesses patriotes ;
 Jean Provost, Provost ou Provoost (v. 1465-1529), un peintre hainuyer ;
 Jean-Baptiste Provost (1798-1865), un acteur français et professeur au Conservatoire de Paris ;
 Jean-Louis Provost (1781-1850), un architecte français ;
 Jeanne Provost (1887-1980), une actrice française ;
 Jon Provost (1950-), un acteur américain ; 
 Martin Provost (1957-), un réalisateur de cinéma français ;
 Nicolas Provost (1969-), un réalisateur et artiste plasticien belge ;
 Nicolas Provost, un ingénieur du son français ;
 Olivier Provost du Bourion (1733-1804), un homme politique français, député ;
 Peggy Provost (1977-), une footballeuse française ;
 Roger Provost (1911-1964), syndicaliste québécois, premier président de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) ;
 Serge Provost (1952-), un compositeur et organiste québécois ;
 Stéphanie Provost (1973-), une joueuse française de rugby à XV.

Le Provost
 Auguste Le Provost de Launay (1823-1886), un homme politique français ;
 Christian Le Provost (1943-), un océanographe français, spécialiste de l'étude des marées et de la circulation océanique ;
 Gaston Le Provost de Launay (1874-1957), un homme politique français ;
 Jean-Paul Le Provost (1944-), un graveur, peintre, dessinateur et mosaïste français, fondateur de la Biennale internationale de la gravure de Sarcelles ;
 Louis Le Provost de Launay (1850-1912), un homme politique français ;
 Pierre-Marie Le Provost de Launay (1785-1847), un homme politique français ;
 Yohann Le Provost (1984-), un joueur de rugby à XV français ;

Provoste
 Branco Provoste (2000-), footballeur chilien ;
 Yasna Provoste (1969-), une femme politique chilienne ;

Provoost
 Anne Provoost (1964-), une romancière flamande ;
 Samuel Provoost (1742-1815), un évêque épiscopalien américain ;
 Vincent Provoost (1984-), un footballeur belge.

Toponyme 

 Provost, une localité de l'Alberta (Canada) ;
 Provost No 52, un district municipal de la province d'Alberta, au Canada.

Articles connexes 

Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme flamand
Patronyme chilien